Michal Doležal ist der Name folgender Personen:

* Michal Doležal (Fußballspieler) (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Michal Doležal (Skispringer) (* 1978), tschechischer Skispringer und Skisprungtrainer